Кратово (община) — адміністративна община в Македонії.
 Кратово — місто в Македонії.